Ларбі Бен Барек (Марокко) - футболіст, входить у Список найкращих футболістів XX сторіччя за версією IFFHS.
 Еліас М’Барек (); * 29 травня 1982, Мюнхен, Німеччина — німецько-австрійський актор туніського походження.